Granowo (gemeente)
 Granowo (Groot-Polen)
 Granowo (Pommeren)
 Granowo (West-Pommeren)